

Astronomia
9683 Rambaldo - asteroide della fascia principale

Onomastica
Rambaldo - nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Rambaldo - vescovo di Firenze
Rambaldo I - conte di Collalto
Rambaldo II - conte di Collalto
Rambaldo IIII - conte di Collalto
Rambaldo IV - conte di Collalto
Rambaldo VI (fl. 1191-1223) - conte di Collalto
Rambaldo VIII (...-1325 circa) - conte di Collalto
Rambaldo XIII (1579-1630) - conte di Collalto e condottiero
Rambaldo d'Aurenga o d'Orange - trovatore provenzale
Rambaldo di Vaqueiras - trovatore provenzale

Pagine correlate
Rambaldo di Collalto
Rambaldi